Martsch ist der Nachname folgender Personen:

 Doug Martsch, US-amerikanischer Gitarrist und Sänger
 Siegfried Martsch (1953–2022), deutscher Politiker

Siehe auch: March